Натуральне число 85
 85 рік до нашої ери
 85 рік нашої ери